Dika Akwa Mem (* 31. August 1997 in Paris) ist ein französischer Handball-Nationalspieler, Weltmeister des Jahres 2017 sowie Olympiasieger des Jahres 2021. Seine Spielposition ist Rückraum rechts. Dika Mem spielt für den spanischen Top-Club und Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona in der Liga ASOBAL. In Expertenkreisen gilt Dika Mem als Ausnahmeathlet.

Karriere

Jugend 
Im Alter von 13 Jahren begann Dika Mem 2011 das Handballspielen beim CSM Eaubonne, einem Verein aus dem Vorortbereich von Paris. Noch bevor er einem Club beigetreten war, wurde er bereits in die Auswahl von Val-d'Oise berufen.

2013 wechselte er zum im Norden von Paris ansässigen Nachbar-Club Entente Sannois Saint-Gratien, wo er bereits als 16-Jähriger bei den Männern in der dritten französischen Liga spielte und sich schon drei Monate nach der direkten Integration in das A-Team zu einem Eckpfeiler der Mannschaft entwickelte. Eine Woche vor seinem 17. Geburtstag gewann er 2014 im Alter von 16 Jahren die Goldmedaille bei der U18-Europameisterschaft in Polen. Ein Jahr später wurde er 2015 als 17-Jähriger Weltmeister mit der französischen U19-Nationalmannschaft in Russland und war mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze im Finale, das Frankreich gegen Slowenien mit 33:26 gewann.

Während dieser Zeit durchlief Dika Mem in den Jahren 2012 bis 2015 seine Ausbildung im Exzellenzzentrum des Centre départemental de formation en activités sportives  (CDFAS).

Kurz nachdem Dika Mem als 17-Jähriger einen Profivertrag für die 1. französische Liga erhalten hatte und wenige Wochen bevor er die U-19 Weltmeisterschaft gewann, absolvierte er an einem technischen Gymnasium sein Abitur mit einem Brevet de technicien supérieur (BTS) in Informatik-Management.

Ligue Nationale de Handball 
Dika Mem wurde nach seinen Leistungen während seiner Jugendzeit von nahezu allen Vereinen der französischen Ligue Nationale de Handball für die Saison 2015/2016 umworben und entschied sich für einen Dreijahresvertrag bei Tremblay-en-France. Nach anderthalb Monaten entwickelte er sich zur Nummer eins auf der rechten Rückraumposition der Profimannschaft. In seiner ersten Saison als Profi absolvierte Dika Mem 25 Spiele, in denen er 93 Tore erzielte.

FC Barcelona 

Nach einem Jahr als Profi in der französischen Top-Liga nutzte Dika Mem eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und unterschrieb 2016 einen 6-Jahres-Vertrag beim FC Barcelona. Damit ist Mem der jüngste Spieler, den Barcelona jemals für die erste Mannschaft verpflichtet hat.

Nach seiner zweiten Saison beim FC Barcelona, in der er bereits zu den Leistungsträgern zählte und einem ebenfalls sehr erfolgreichen Jahr als Spieler der französischen Nationalmannschaft, wurde Dika Mem 2018 als bester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet, nachdem er zuvor bereits als bester rechter Rückraumspieler in das All-Star-Team der EHF Champions League gewählt wurde.

Vor Beginn der Saison 2018/2019 verlängerte der FC Barcelona seinen Vertrag bis 2024. Für seine Leistung während der Saison 2018/2019 wurde Mem später in das All-Star-Team der Liga ASOBAL und die Top 7 der European Handball Players Union (EHPU) gewählt.

Zu Beginn der Saison 2019/2020 gewann Dika Mem zum dritten Mal hintereinander mit dem FC Barcelona die Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften, den Super Globe. Im Finale, das an seinem 22. Geburtstag ausgetragen wurde, erzielte er beim 34:32-Sieg gegen den THW Kiel 5 Tore. Auch in der wegen der COVID-19-Pandemie vorzeitig beendeten Saison 2019/2020 wurde Dika Mem erneut in das All-Star-Team der Liga ASOBAL gewählt und erreichte zum dritten Mal mit dem FC Barcelona das Final4 der EHF Champions League. Obwohl Dika Mem mit dem FC Barcelona nach einer bemerkenswerten Serie von 22 Champions-League-Siegen in Folge als Favorit in das Finale der Königsklasse einzog, reichte es nach einer Niederlage im Endspiel nur zur Silbermedaille. In der Saison 2020/2021 glänzte Dika Mem erneut mit herausragenden Leistungen in der Champions League und als erfolgreichster Torschütze des FC Barcelona, woraufhin er zum zweiten Mal in das All-Star-Team der europäischen Meisterklasse gewählt wurde und mit Barça zum vierten Mal das Final4 in Köln erreichte. Nach zwei Siegen im Halbfinale und Finale feierte Dika Mem seinen ersten Champions-League-Titel und war mit 93 Toren der zweiterfolgreichste Torschütze des gesamten Wettbewerbs. 

Seit der Saison 2021/2022 führt Dika Mem das Team des FC Barcelona als einer von vier Team-Kapitänen an und trägt seitdem die Trikotnummer 10 seines Freundes Cédric Sorhaindo, der den Verein zum Ende der Saison 2020/2021 verlassen hatte. Im Mai 2022 verlängerte Dika Mem seinen Vertrag mit dem FC Barcelona vorzeitig bis 2027, nachdem er nach 6 Jahren bei Barça bereits 33 Titel gewann und sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt hatte. Am Ende der Saison 2021/2022 wurde Dika Mem erneut Champions-League-Sieger und ein weiteres Mal in das All-Star-Team der Champions League gewählt. Mit 100 Toren belegte er hinter seinem Teamkollegen Aleix Gómez den zweiten Platz in der Torschützenliste der Königsklasse. In der Liga ASOBAL wurde Dika Mem in der Saison 2021/2022 zum wertvollsten Spieler der Liga ernannt.

In der Saison 2022/2023 gewann Dika Mem mit dem FC Barcelona den erstmals ausgetragenen Iberischen Super Cup, bei dem er 14 Tore in zwei Spielen erzielte.

Nationalmannschaft 

Mit der französischen Männer-Nationalmannschaft wurde Dika Mem 2017 im Alter von 19 Jahren Weltmeister. Ein Jahr später gewann er 2018 mit den Les Experts die Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft in Kroatien und wurde nach der Vorrunde in das All-Star-Team als bester rechter Rückraumspieler gewählt. Bei der Golden League 2017/2018 wurde Dika Mem während der 3. Etappe in Norwegen die Rolle des Spielmachers der französischen Nationalmannschaft übertragen, da Nikola Karabatic aufgrund einer Verletzung nicht an dem Turnier teilnehmen konnte. Anschließend wurde er als bester Spielmacher in das All-Star-Team des Turniers gewählt. Mit einem Sieg gegen die DHB-Auswahl im Spiel um den dritten Platz gewann Dika Mem die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2019. Nachdem Dika Mem mit der französischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 überraschend nach der Vorrunde ausgeschieden ist, folgte im Anschluss bedingt durch die weltweite COVID-19-Pandemie eine fast einjährige Länderspielpause. Im Januar 2021 wurde der internationale Spielbetrieb kurz vor der Weltmeisterschaft in Ägypten wieder aufgenommen. Bei seiner dritten Weltmeisterschaftsteilnahme erreichte Mem mit der französischen Nationalmannschaft den vierten Platz. Wenige Wochen später qualifizierte er sich mit dem französischen Team für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio durch den 1. Platz bei einem Qualifikationsturnier in Montpellier. Im August 2021 gewann Mem nach einem Sieg im Finale gegen Dänemark die Goldmedaille in Tokio und wurde mit der Équipe Tricolore Olympiasieger. Nach einem vierten Platz bei der Europameisterschaft 2022 erreichte Dika Mem mit der französischen Nationalmannschaft das Endspiel der WM 2023 und wurde Vizeweltmeister, nachdem er im Halbfinale sein 100. Länderspiel absolviert hatte.

Persönliches

Familie und Kindheit 
Dika Mem wurde am 31. August 1997 in Colombes, im Departement Hauts-de-Seine, das sich in der Metropole Grand Paris in der Region Île-de-France befindet, geboren. Seine Mutter Nassabia Aboudou stammt aus dem französischen Übersee-Département Réunion und den Komoren, sein Vater aus Kamerun. Dika Mem hat sechs Geschwister, zwei Schwestern und vier Brüder. Er wuchs zusammen mit seinem kleineren Bruder Edi Mem bei seiner Großmutter väterlicherseits Marceline Ngo Mem in Eaubonne im Stadtteil Mont-d'Eaubonne auf. Seine Großmutter hatte ihren Wohnsitz in Douala und ihren Job als Flugbegleiterin bei Cameroon Airlines aufgegeben als Dika Mem 1,5 Jahre alt war, um sich fortan um ihre beiden Enkel zu kümmern. Dika Mems Halbbrüder Lens und Jordan Aboudou sind Basketballprofis in der französischen Ligue Nationale de Basket (LNB). Ihr Vater ist der ehemalige französische Basketballprofi Magloire Djimrangaye.

Wohnort 
Dika Mem wohnt in Gavà Mar, dem am Strand gelegenen Ortsteil der Stadt Gavà.

Soziales Engagement 
Seit 2018 findet jeweils Anfang Juli im Centre départemental de formation en activités sportives ein fünftägiges Handballcamp für Jugendliche der Altersklassen U13 und U15 unter dem Namen „DIKA DAYS“ statt. Dika Mem begleitet während des Events die Jugendlichen bei Trainingseinheiten, um sie bei ihrer Weiterentwicklung im Handballsport zu unterstützen. Neben Handball stehen auch andere Sportaktivitäten und Ausflüge auf dem Programm.

Ritter der Ehrenlegion 
Nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde Dika Mem durch einen Erlass des französischen Staatspräsidenten Macron am 8. September 2021 zum Ritter der Ehrenlegion (L’ordre national de la Légion d’honneur) ernannt.

Erfolge

Nationalmannschaft

Männer 
  Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 (Tokio)
  Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft der Männer 2017 (Frankreich)
  Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft der Männer 2023 (Polen/Schweden)
  Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft der Männer 2019 (Deutschland/Dänemark)
  Bronzemedaille bei der Europameisterschaft der Männer 2018 (Kroatien)
  Bester rechter Rückraumspieler im All-Star-Team der Vorrunde bei der Europameisterschaft der Männer 2018 (Kroatien)
  Bester Spielmacher im All-Star-Team der Golden League 2018 (Frankreich, Norwegen, Dänemark)

Jugend und Junioren 
  Goldmedaille bei der U18-Europameisterschaft 2014 (Polen)
  Goldmedaille bei der U19-Weltmeisterschaft 2015 (Russland)
  Bronzemedaille bei der U20-Europameisterschaft 2016 (Dänemark)
  Bronzemedaille bei der U21-Weltmeisterschaft 2017 (Algerien)
  Bester rechter Rückraumspieler im All-Star-Team der Junioren-Weltmeisterschaft 2017 (Algerien)

Vereine

FC Barcelona 
  Champions League 2021, 2022
  Super Globe 2017, 2018, 2019
  Spanischer Meister 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  ASOBAL Cup 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
  Spanischer Super Cup (Supercopa de España de Balonmano) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  Katalanischer Super Cup 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Copa del Rey 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Iberischer Super Cup 2022
  2. Platz im Final 4 der Champions League 2019/2020
  2. Platz beim Super Globe 2021, 2022
  3. Platz im Final 4 der Champions League 2018/2019

Weitere Ehrungen 
  Wahl zum besten Nachwuchsspieler der Welt 2017/2018 (Handball Planet)
  Wahl ins All-Star Team der EHF Champions League als bester rechter Rückraumspieler, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022
  Most Improved Player Award 2017 (Hand Station)
  Wahl ins All-Star Team 2018/2019 der EHPU als bester rechter Rückraumspieler
  Man of the Match im Spiel um Platz 3 des Final 4 der Champions League 2018/2019
  Wahl ins All-Star Team der Liga ASOBAL als bester rechter Rückraumspieler 2019, 2020, 2021, 2022
  Wertvollster Spieler der Liga ASOBAL 2021/2022

Spiel- und Tor-Bilanz

Vereine 

[Die Saison 2019/2020 wurde nach dem 17. Spieltag vorzeitig beendet.]

* laufende Saison, Stand 8. März 2023

Nationalmannschaft

Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele

Alle Länderspiele 

WM=Weltmeisterschaft, EM=Europameisterschaft, OL=Olympische Spiele, GL=Golden League, SO=SonstigesS=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage*=nominiert für bevorstehendes Spiel

Weblinks 
 Dika Mem auf der Internetpräsenz des FC Barcelona (englisch)
 
 Dika Mem auf der Internetpräsenz des Französischen Handballverbands (französisch)
 Statistik Liga Asobal (spanisch)

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Frankreich)
Handballspieler (FC Barcelona)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Olympiasieger (Handball)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Weltmeister (Handball)
U18-Junioren-Europameister (Handball)
U19-Junioren-Weltmeister (Handball)
Spanischer Meister (Handball)
Rückraumspieler
Mitglied der Ehrenlegion (Ritter)
Franzose
Geboren 1997
Mann